Zastupitelství může mít vícero významů:

 Státní zastupitelství
 Nejvyšší státní zastupitelství
 Státní zastupitelství (časopis)